Schnauß ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Schnauß (1722–1797), auch: Christian Friedrich Schnaus oder Christian Friedrich Schnauss und Christianus Fridericus Schnaussius, deutscher Jurist, Bibliothekar, Zeichner und Geheimrat in Weimar
 Cyriacus Schnauß (auch Schnauss; 1512–1571), Coburger Apotheker, Buchdrucker und lutherischer Pamphletist 
 Julius Schnauß (1827–1895), deutscher Fotograf, Chemiker und Fachbuchautor

Siehe auch:

 Schnaus (Begriffsklärung)
 Schnauss